Motociklistična Velika nagrada Nemčije 1992 je bila sedma dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 1992. Potekala je 14. junija 1992.

Razred 500 cm³

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1992
1992